Tahkuranna (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Pärnumaa
 Tahkuranna (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Häädemeeste